Publicado postumamente em 1995, o livro "Unconventional Flying Objects - a Scientific Analysis" de autoria de Paul R. Hill, contém especulações sobre o funcionamento, mecânica e outros aspectos dos chamados discos-voadores ou UFOs. O autor, cientista da NASA, abordou o problema dos ovnis de forma científica após avistar um estranho objeto voador na década dos 50. Dedicou sua aposentadoria ao exame de vários casos ufológicos ocorridos ao redor do mundo, inclusive no Brasil. Seu estudo pode ser considerado o aprofundamento do "Postulado de Plantier", elaborado pelo tenente francês Jean Plantier, em 1953.

 UFO
 Ufologia
 Ovnis

Livros de 1995
Livros dos Estados Unidos
Ufologia